Die Abkürzung LDB steht für:

 Landbund (Österreich)
 Lait de Beauté Football Club Malmö
 Lietuvos darbo birža, Arbeitsamt in Litauen
 Flughafen Londrina im brasilianischen Bundesstaat Paraná (IATA-Code)
 Long Duration Balloon, lange Zeit in der Erdatmosphäre schwebender/fahrender Ballon

LDB